Кончіта Мартінес була триразовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Іва Майолі (півфінал)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Іріна Спирля (півфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Петра Бегеров (1-ше коло)
  Яюк Басукі (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (3-тє коло)
  Ліндсей Лі (2-ге коло)
  Йоаннетта Крюгер (2-ге коло)
  Флоренсія Лабат (1-ше коло)
  Барбара Шетт (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1996 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд